Чемберлен () — прізвище або топонім.

Персоналії 
 Чемберлен (прізвище)

Топонім 
 Чемберлен () — місто в США, в окрузі Брул штату Південна Дакота.

Посилання